Dixie puede hacer referencia a:
 un apodo usado para referirse al Sur de Estados Unidos;
 el nombre usado para referirse a la bandera de los Estados Confederados de América;
 «Dixie», una canción que fue muy popular en el ejército sudista durante la Guerra de Secesión estadounidense.
 Dixie, localidad de Georgia, Estados Unidos;
 Dixie, localidad de Virginia Occidental, Estados Unidos;
 Dixie, localidad de Washington, Estados Unidos;
 Dixie, condado de Florida, Estados Unidos;
 Dixie, cráter del planeta Marte;
 Dixie, película estadounidense de 1943;
 Dixie Chicks, trío de música country de los Estados Unidos;
 Dixie Kong, personaje ficticio de la serie de videojuegos Donkey Kong Country.
 Dixie Pub, restaurante bar, lugar emblemático y visita obligada en Progreso de Obregón, México.